Résultats détaillés de l'édition 2000 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par le Brésilien Gustavo Kuerten chez les hommes et la Française Mary Pierce chez les femmes.

Faits marquants 
C'est la deuxième fois que “Guga” gagne le tournoi (après sa victoire de 1997). En finale, le Brésilien vient à bout du Suédois Magnus Norman.

Finaliste malheureuse en 1994, Mary Pierce est la première Française à s'imposer dans le simple dames de Roland-Garros depuis Françoise Dürr en 1967. Il s'agit de son deuxième titre du Grand Chelem, après son succès à l'Open d'Australie 1995. Son adversaire en finale était l'Espagnole Conchita Martínez.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné au Russe Ievgueni Kafelnikov.
 Le Prix Orange est décerné à l'Américaine Lindsay Davenport.
 Le Prix Bourgeon est décerné à l'Australien Lleyton Hewitt.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Roland Garros 2000, jeu vidéo

Liens externes 

   Site officiel du tournoi

Navigation 

2000
France
France
Tennis en France en 2000
Tennis en mai 2000
Tennis en juin 2000